Basílica e Mosteiro de São Bento (Olinda)
 Mosteiro de São Bento (Rio de Janeiro)
 Mosteiro de São Bento (São Paulo)
 Mosteiro de São Bento (Sorocaba)
 Mosteiro de São Bento (Vinhedo)
 Mosteiro de São Bento (Salvador)
 Mosteiro de São Bento (João Pessoa)

 Mosteiro de São Bento (Santo Tirso)
 Mosteiro de São Bento de Avé-Maria (Porto)
 Mosteiro de São Bento da Vitória (Porto)
 Mosteiro de São Bento da Saúde (Lisboa - actual Palácio de São Bento).

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas